D’Eramo ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni D’Eramo (* 1921), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Luce d’Eramo (1925–2001), italienische Schriftstellerin
 Marco d’Eramo (* 1947), italienischer Journalist

Siehe auch:
 Eramo